Il doppio maschile del torneo di tennis Stockholm Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Charlie Pasarell e Roscoe Tanner 3-6, 6-3, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1975